

Geografia 
 Navarrete – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di La Rioja

Persone 
 Alfonso Navarrete (1571-1617) – missionario domenicano spagnolo
 Armando Navarrete (1980) – calciatore messicano
 Gerardo Navarrete (1994) – calciatore cileno
 József Navarrete (1965) – ex schermidore ungherese
 Juan Fernández de Navarrete (1526-1579) – pittore spagnolo
 Manuel Navarrete (1768-1809) – francescano messicano
 Javier Navarrete (1956) – compositore spagnolo 
 Martín Fernández de Navarrete (1765-1844) – navigatore e storico spagnolo
 Ricardo María Navarrete Fos (1834-1909) – pittore spagnolo
 Rolando Navarrete (1957) – ex pugile filippino
 Urbano Navarrete (1920-2010) – cardinale spagnolo
 Ximena Navarrete (1988) – modella messicana